Leonid Breżniew
 Breżniew... ujrzałem śmierć na scenie